Order of Merit (Verenigd Koninkrijk), een Britse onderscheiding
 Order of Merit (golf), ranglijst in de golfsport
 PDC Order of Merit, wereldranglijst van de Professional Darts Corporation in de dartsport